Il singolare del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karol Beck che ha battuto in finale Jan Hernych 64-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Karol Beck (Campione)
 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 Antony Dupuis (primo turno)

 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Nicolas Mahut (quarti di finale)
 Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2004